.38 est une appellation faisant référence à différents calibres de munition :

Munitions

.38 
 .38 Casull
 .38 Short Colt
 .38 Long Colt
 .38 Special
 .38 ACP
 .38 Super
 .38 Super Comp
 .38 S&W
 .38-55 Winchester
 .38 Colt New Police
 .38-40 WCF

.380 
 .380 ACP - également appelé 9 × 17 mm court
 .380 Revolver Short
 .380 Revolver Long
 .380 MK I/MK II - également appelé .380/200, .38 British Service, .380 British

Divers

Musique
 .38 Special (groupe), un groupe de rock américain

Voir aussi

Références 

Arme à feu
.38